Legenda:

Zobacz też 
 Klasyfikacja medalowa Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 1996

Klasyfikacja medalowa letnich igrzysk olimpijskich
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1996